Porteño – abitanti di El Puerto de Santa María
Porteño – abitanti di Puerto Berrío
Porteño – abitanti di Puerto Colombia (Atlantico)
Porteño – abitanti di Puerto Escondido (Colombia)